

Cinema 
 Ambizione (Come and Get It) – film del 1936 diretto da Howard Hawks e Richard Rosson
 Ambizione (Kuş Uçuşu) –  serie televisiva drammatica turca del 2022

Letteratura 
 Ambizione (Ambition) – romanzo di Julie Burchill del 1986

Musica 
Ambizione – album di Lele Blade pubblicato nel 2021

Altro 
 Ambizione – capacità particolare di alcuni personaggi del manga ed anime di One Piece